est un terme latin du droit international appliqué à une ville ou une région à laquelle est donné un statut juridique et politique spécial, différent de son environnement, mais qui ne peut être une entité politique souveraine ou une cité-État indépendante. Le terme a historiquement été appliqué à :

  (Jérusalem),  proposition faite pour Jérusalem dans le plan de partage de la Palestine de l'assemblée générale des Nations unies adoptée le 
  (Fiume), le statut historique de Fiume (aujourd'hui Rijeka, en Croatie) entre 1776 et 1918
 Pordenone, en Italie, un  entre 1378 et 1514
 Novi Pazar, en Serbie, un  entre 1878 et 1912

Voir aussi 

 Enclave et exclave
 Condominium

 District de Brčko en Bosnie-Herzégovine

Histoire politique